Oseas es un nombre que puede corresponder a:
El profeta Oseas, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento;
El Libro de Oseas, atribuido a este;
Oseas, rey de Israel, personaje bíblico.